Ромер Альфред Ізидор (1832—1897) — білоруський і польський живописець, скульптор, мистецтвознавець, етнограф.
 Ромер Вітольд (1900—1967) — польський інженер-хімік, професор кафедри фототехніки Вроцлавської політехніки.
 Ромер Едвард Матей (1848—1900) — художник.
 Ромер Едвард Ян (1806—1878) — громадський діяч, літератор, перекладач і художник.
 Ромер Ерік (1920—2010) — французький кінорежисер.
 Ромер Еугеніуш (1871—1954) — польський географ.
 Ромер Пол (*1955) — американський економіст.
 Ромер Ян (1869—1934) — польський генерал.

Див. також 
 Ромери — великолитовський шляхетний рід німецького походження.
 Ремер.